Philbrook ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Philbrook (* 1931), kanadischer Physiker und Politiker
 George Philbrook (1884–1964), US-amerikanischer Leichtathlet
 James Philbrook (1924–1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Mary Philbrook (1872–1958), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 Simon Philbrook (* 1965), englischer Cricketspieler
 Warren C. Philbrook (1857–1933), US-amerikanischer Richter und Politiker